Une vie (1883), roman français de Guy de Maupassant ;
 Une vie (1892), roman italien d'Italo Svevo ;
 Une vie (1958), film français d'Alexandre Astruc ;
 Une vie... (1971), album de Dalida ;
 Une vie… (1982-1985), série télévisée québécoise ;
 Une vie (2004), téléfilm français d'Élisabeth Rappeneau ;
 Une vie (2007), autobiographie de Simone Veil ;
 Une vie (2016), film français de Stéphane Brizé.